Райнгольд Бахлер — австрійський стрибун з трампліна, олімпійський медаліст.
 Томас Бахлер — австрійський бобслеїст, олімпієць.

Прізвища